Arrowhead Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Peak (Alaska)
 Arrowhead Peak (Kalifornien)